Granofsky ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Granofsky alias Adam Granduciel (* 1979), US-amerikanischer Musiker, Musikproduzent und Songschreiber
 Anais Granofsky (* 1973), kanadische Schauspielerin, Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin